The Seven Deadly Sins ( Hepburn: Nanatsu no Taizai) — японська серія сьонен-манґи, написана та проілюстрована Накабою Сузукі. Публікується видавництвом Kodansha в журналі Weekly Shonen Magazine з жовтня 2012 року. Станом на січень 2020 року видано 41 том манги. Дія манги відбувається в альтернативній середньовічної Британії, а її головними героями є сім лицарів-вигнанців, кожен з яких втілює один з семи смертних гріхів. Фантастичний всесвіт манги багато в чому заснований на фольклорі бриттів — кельтських корінних народів Британії, а також є безліч запозичень з серії легенд про короля Артура.

Манґа була адаптована студією A-1 Pictures в 24-серійний аніме-серіал, прем'єра якого відбулася 5 жовтня 2014 року. На 2018 заплановано вихід другого сезону, під назвою Nanatsu no Taizai: Imashime no Fukkatsu, а також повнометражного фільму. Прем'єра аніме відбулася в січні, а прем'єра фільму влітку. Пізніше стало відомо, що над новим сезоном серіалу буде працювати нова команда творців, але на все тій же студії A-1 Pictures.Також були опубліковані трейлер майбутнього серіалу і імена сейю для нових персонажів. Прем'єра відбулася 13 січня 2018 року. На 2019 запланований вихід третього сезону, під назвою Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin.

Сюжет 
За десять років до основних подій відбувається велике нещастя: на столицю королівства Ліонесс нападають, убивши практично всіх Святих Лицарів, а винними оголошують сімох найсильніших лицарів — сім Смертних Гріхів. Серед людей починають ходити чутки про їх жорстокість. В даний час в королівстві відбувається переворот, через що Святі Лицарі захоплюють владу і ув'язнюють королівську сім'ю. Юній принцесі на ім'я Елізабет вдається втекти, і вона відправляється в довгий шлях в пошуках Смертних Гріхів, бачачи в них останню надію врятувати королівську сім'ю і весь Ліонесс. Намагаючись позбутися від переслідувачів, дівчина попадає в корчму молодого чоловіка, який на ділі виявляється колишнім лідером Смертних Гріхів — Меліодаса, який володіє найсильнішим з семи гріхів, драконовим гріхом гніву. Він вислуховує прохання дівчини і погоджується допомогти їй знайти інші Гріхи.

Список персонажів 
Меліодас ( Меріодасу)Сейю: Юкі Кадзи

Головний герой історії і ватажок Семи Смертних Гріхів. Втілює гріх гніву, його символ — дракон. Хоча він виглядає як дитина, на ділі Меліодас набагато старший. Володіє пивною лавкою, на якій подорожує. Жахливо готує. Незважаючи на це, Меліодас дуже добрий і дружелюбний до всіх і намагається завжди битися не на повну силу, щоб не сильно поранити противника. Це пов'язано з тим, що в нападі гніву хлопець стає смертельно небезпечним, і в минулому він навіть повністю знищив королівство Данафор разом з близькими йому людьми. В результаті вже багато років Меліодаса носить важку ношу і не бажає нікому заподіювати шкоду. Трепетно ​​оберігає Елізабет, сильно нагадує його покійну кохану. У бою він неймовірно швидкий і сильний, його особлива здатність полягає в тому, що він може відображати (повністю або навіть перебільшуючи) магічну атаку супротивника, обертаючи її проти нього. У нападі гніву у Меліодаса стають чорними очі і тіло покривається чорними візерунками, а його здатності зростають у багато разів. Меліодаса належить до клану демонів і у нього є молодший брат Зелдріс і середній брат Естаросса, які запечатані разом з іншими демонами. Меліодас колишній командир елітного загону демонів «10 Заповідей», а також син Короля Демонів, і це його гріх, який він намагається спокутувати, захищаючи печатку (всі вищі демони, Естаросс і Зелдріс були запечатані альянсом людей, фей, велетнів, богинь і Меліодаса) . Його священною зброєю є Лоствейн — короткий меч, який дозволяє йому створювати власних клонів за рахунок зменшення власної сили. Як з'ясовується на початку історії, він його продав, щоб купити собі пивну лавку. Згодом зброя йому повернула Мерлін. Не зважаючи на те, що Меліодаса тримає корчму, готує він просто огидно. Уже після головної битви першого сезону, говорить свин Хоук зазначає, що своєю їжею Меліодас міг би убити Хендріксона.
Елізабет Лионесс ( Ерідзабесу Ріонесу)Сейю: Сора Амамія (ТВ-1)

Третя принцеса Ліонессу і головна героїня, під час перевороту втекла із замку і відправилася в пошуки Семи Смертних Гріхів, щоб зупинити святих лицарів. В результаті зустрічається з Меліодасом, який погоджується допомогти їй. Вона дуже добра і наївна. Пізніше з'ясовується, що вона не справжня принцеса по крові і була прийнята в королівську сім'ю, так як в її жилах тече кров племені друїдів, і хоч це проявлялося і раніше, коли дорогі їй люди отримували рани через неї, відомо їй самій це стало коли вона вилікувала всіх лицарів в радіусі півкілометра під час битви з Хендріксеном. Елізабет схожа на покійну кохану Меліодаса — Ліз (бо Елізабет — це, по суті, «реінкарнація» Ліз). І в манзі і в аніме серіалі (на початку другого сезон), при розмові з Діаною, зізнається в тому, що закохана в Меліодаса. Елізабет родом з Данафора, який був знищений Меліодасом.
Хоук ( Хо: ку)Сейю: Мисак Куно

Свиня яка вміє говорити, любить харчуватися недоїдками. Дуже любить поговорити і, незважаючи на свою слабкість перед іншими, завжди дуже хоробрий і підбадьорює головних героїв. На відміну від інших, він дуже прив'язаний до Елізабет. Незважаючи на свою безневинність і слабкість на тлі Смертних Гріхів або святих лицарів, Хоук не такий безсилий, як здається. Наприклад, він без проблем може впорається зі звичайними солдатами або виламати залізні двері. Члени команди іноді роблять натяки на те, що хочуть з'їсти його. Гине, захищаючи Меліодаса і Елізабет, але потім відроджується в мініатюрному вигляді, а через кілька глав знову стає нормальних розмірів. У додаткових епізодах після першого сезону, де в тому числі описується знайомство Хоука з Меліодаса, даються натяки, що свин є реінкарнацією папуги, колись колишнього напарника Меліодаса.

Медіа

Манґа 
Спочатку Накаба Судзукі вирішив випустити одну главу манги, яка була опублікована 22 листопада 2011 року в журналі Weekly Shōnen Magazine . Постійно манґа почала випускатися з 10 жовтня 2012 року. манґа станом на 17 лютого 2015 року було зібрано в 13 томів. Спочатку по задумці автора за все повинно було бути випущено 100 глав манги або 10 томів, але Накаб заявив, що збирається написати 30 або 40 томів.

19 жовтня 2013 року було випущено йонкома-кросовер спільної роботи Накаби Судзукі і Хіро Масімов, де був з'єднаний сюжет Nanatsu no Taizai і Fairy Tail . 9 серпня 2014 року свій випуск почала пародійна манґа Академія семи смертних гріхів ( Нанацу но Тайдзай Гакуен) в журналі Bessatsu Shōnen Magazine. Також Накаба намалював додаткову главу спеціально для седзе-журналу Nakayoshi, випущену 3 жовтня 2014 року. Також Накаба створив коротку комедійну мангу, що описує першу зустріч Меліодаса і Хаук. манґа була випущена 20 жовтня 2014 року в журналі Magazine Special [9]. Спеціально для програми для смартфонів і планшетів Manga Box Накаб почав випускати спеціальні випуски манги Наку на, Томо е (, «Не плач, мій друже»), що описує молоді роки Хендріксена і Дрейфуса, а також Гурисандер но Синьицу (, «Істина Гілсандера») де дія відбувається після подій фестивалю боїв і головним його героєм стає Гілсандер.

Аніме 
У квітні 2014 року в 20-му випуску журналу Weekly Shōnen Magazine було оголошено про майбутній випуск аніме-адаптації. Перша серія була показана по телеканалам Mainichi Broadcasting System і Japan News Network 5 жовтня 2014 року в 5 годині ранку . Над створенням серіалу працювала студія A-1 Pictures, режисером виступив Тенсай Окамура, над сценарієм працювали Сетаро Сюгаїв (Rinne no Lagrange) і Кейго Сакакі (Blue Exorcist), над музикою працював відомий композитор Хіроюкі Сава.

Відкриття до аніме «Netsujou no Spectrum» виконують Ikimono-gakari, друге відкриття «Seven Deadly Sins» виконують MAN WITH A MISSION, першу кінцівку «7-Seven» виконують спільно групи Flow і Granrodeo і другу кінцівку «Season», потрапив в списки японських лейблів виконує японська співачка Аліса Такігава.

За мотивами 15 тома манги була випущена OVA-серія під назвою «Ban no Bangai-hen» ( Бан але бангала-хен, букв. «Історія порятунку вартового Баном»), яка вийшла 17 червня 2015 року.

Інше 
25 липня 2014 року було оголошено, що до випуску готуються дві новели під назвою Fate's Seven-day Period ( Сюкумей но Нанока-кан) і The Kingdom of the Olden Days: The Oath of Seven ( Седзікіцу но Оміяко, Нанацу но Тіка)

11 лютого 2015 року розробником Bandai Namco Games була випущена гра за мотивами манги під назвою Seven Deadly Sins: Unjust Sin ( Нанацу но Тайдзай Сіндзіцу но Ендзай) для ігрової приставки Nintendo 3DS.

Критика і популярність 
Станом на серпень 2014 року було продано 5 мільйонів копій томів манги. А до січня 2015 року їхня кількість зросла до 10 мільйонів. За перший тиждень після випуску першого тому манги було продано 38 681 його копій, ставши 13 найбільш продаваною мангою за версією Oricon. Другий том потрапив в 5 місце, продавши 106 829 копій за перший тиждень, а третій зайняв 3 місце, продавши 135 164 копій . Найуспішнішим виявився 12 том манги, коли було продано 307 374 копій за перший тиждень, таким чином манґа посіла друге місце по продажах. Найкращий результат виявився однак у 9-го тому, який став найбільш продаваною мангою, проте було продано менше копій, ніж у 12-го. Манґа Nanatsu no Taizai стала 9-тою найбільш продаваною мангою в 2014 році з 4,6 мільйонами проданими копіями. На думку журналу Kono Manga ga Sugoi! манґа Nanatsu no Taizai стала п'ятою кращої мангою 2014 року для чоловічої аудиторії. Манґа була номінована на премію Тайсе, як найкраща манґа 2014 року, а також в міжнародному фестивалі коміксів в Ангулеме як кращий молодіжний комікс 2014 року.

Томи манги, випущені на території США, зокрема восьмий і дев'ятий, увійшли в список бестселерів за версією The New York Times. Ребекка Сильверман, критик сайту Anime News Network, дала манзі оцінку 4 з 5-ти, назвавши історію цікавою сагою про «лицарів у сяючих обладунках». Критик помітила що головний герой Меліодас був створений під явним впливом творчості Акіри Торіами. Також Ребекка помітила: в стилі жіночих персонажів помітно вплив седзе-манги 70-х років. Однак критик дорікнула, що головна героїня Елізабет як особистість вийшла слабкою. Сильверман і Даніка Девідсон в іншому журналі Otaku USA відзначили, що періодичні витівки Меліодаса з Елізабет хоч і мають гумористичний відтінок, деякими читачами можуть бути неправильно зрозумілі. Джейсон Томсон зазначив, що сам сюжет манги багато в чому слідує канонам Сьонен, таким чином роблячи сюжет і діалоги передбачуваними, хоч і похвалив стиль манги і його «європейську» тему.

Посилання 
 
 

Комедійні аніме та манґа
Фентезійні аніме та манґа